Der findes flere personer med navnet:

 Herman Jensen (politiker) - dansk politiker (1913 – 2006)
 Herman Jensen (maler) - dansk maler (1893-1941)